Pyxine är ett släkte av lavar. Pyxine (svamp) ingår i familjen Caliciaceae, ordningen Teloschistales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar